Název Vintage Violence odpovídá více hudebním tématům.
 Vintage Violence – studiové album Johna Calea
 Vintage Violence (skupina) – italská alternativní rocková skupina
 Vintage Violence (australské duo) – australské noise rockové duo
Vintage Violence – eponymní album australské skupiny z roku 2014